Buschi – villaggio della Moldavia nel comune di Vărăncău
 Alessandra Buschi (1963) – scrittrice e poeta italiana
 Nicola Buschi (1732-1813) – arcivescovo cattolico italiano
 Romano Buschi (1901 – ...) – calciatore italiano